Sabellaria spinulsoa är en ringmaskart. Sabellaria spinulsoa ingår i släktet Sabellaria och familjen Sabellariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
spinulsoa